Doocy ist der Familienname folgender Personen:

 Fred J. Doocy (1913–2017), US-amerikanischer Politiker
 Steve Doocy (* 1956), US-amerikanischer Fernsehmoderator und Journalist